Владимир Пчелинцев:
 Пчелинцев, Владимир Николаевич (1919—1997) — Герой Советского Союза.
 Пчелинцев, Владимир Фёдорович (1887—1969) — палеонтолог и стратиграф.
 Пчелинцев, Владимир Юрьевич (род. 1970) — казахстанский легкоатлет.